François Guex (1861-1918), enseignant suisse ;
 Germaine Guex (1904-1984), psychologue et psychanalyste suisse ;
 Pierre Guex (1923), pasteur protestant suisse.